Соревнования по баскетболу среди женщин на летних Олимпийских играх 2008 прошли с 9 по 23 августа. Приняли участие 12 команд по 12 человек.

Медалисты

Квалификация

Соревнование

Групповой этап

Группа А

Группа В

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за третье место

Финал

Индивидуальная статистика за матч

Очки

Подборы

Передачи

Ссылки 
 Баскетбол на официальном сайте Игр   
 Женский турнир на сайте FIBA   

2008 год в баскетболе